James Shaw peut désigner :

 James Shaw (1798-1878), homme politique canadien ;
 James Shaw (1973-), homme politique néo-zélandais ;
 James Shaw (1996-), coureur cycliste britannique ;
 James Shaw (1952-), chanteur ;
 James Shaw (?-), volleyeur ;